20-й армейский корпус () — общевойсковое оперативно-стратегическое соединение армии Османской империи, сформированный во время Первой мировой войны.

Формирование и боевой путь 

Корпус был сформирован в 1916 году командиром стал Абдулкерим-паша, в разгаре была Первая мировая война, в которой Османская империя воевала на стороне Центральных держав.

В декабре 1916 года в состав корпуса входили следующие соединения:
 49-я пехотная дивизия (командир Махмут Бей)
 144-й пехотный полк
 145-й пехотный полк
 146-й пехотный полк
 46-й артиллерийский полк

 50-я пехотная дивизия (командир Шюкру Наили Бей)
 157-й пехотный полк
 158-й пехотный полк
 159-й пехотный полк
 50-й артиллерийский полк

После формирования корпус был переброшен на Салоникский фронт, где участвовал в боях у Монастиря против войск Антанты. В 1917 году корпус был переброшен на Синайско-Палестинский фронт. Во время боёв в Палестине в состав корпуса входили:
 16-я пехотная дивизия
 54-я пехотная дивизия

Корпус участвовал в битве при Мегиддо. К июню 1918 года в состав корпуса входили:
 26-я пехотная дивизия
 53-я пехотная дивизия

Литература 
 
 

Османская империя в Первой мировой войне
Корпуса Османской империи